Anne-Catherine Quénéhervé, née Berthonnaud en 1966, athlète française, spécialiste de la marche athlétique ;
 Gilles Quénéhervé, né en 1966, athlète puis haut fonctionnaire français (énarque).